M2eclipse (Maven to Eclipse) — плагин, обеспечивающий интеграцию Maven с интегрированной средой разработки Eclipse.

M2eclipse является свободным программным обеспечением.

Возможности 
 Управление и интеграция с классами Eclipse
 Создание и импортирование Maven проектов
 Создание проектов с Maven архетипами
 Интеграция с Web Tools Project
 Интеграция с Subclipse
 Интеграция с Mylyn
 GUI презентация дерева зависимостей

Примечания

Ссылки 
Sonatype

См. также 
 JBoss
 XMind

Eclipse
Свободные интегрированные среды разработки